Alexandria Loutitt (ur. 7 stycznia 2004 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu Altius Nordic Ski Club. Brązowa medalistka olimpijska z 2022 w drużynie mieszanej. Indywidualna mistrzyni świata z 2023 na skoczni dużej. Indywidualna mistrzyni świata juniorek z 2023, brązowa medalistka z 2022.

Przebieg kariery 
Loutitt rozpoczęła treningi skoków narciarskich w wieku 9 lat. W cyklu FIS Cup zadebiutowała 5 października 2019 w Villach, zajmując 20. miejsce. 22 lutego 2020 w Ljubnie po raz pierwszy wystąpiła w drużynowym konkursie Pucharu Świata. Reprezentantki Kanady zajęły w nim 10. pozycję. W marcu wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020, zajmując 31. miejsce indywidualnie.

W październiku 2020, w trakcie treningu kanadyjskiej kadry w Słowenii, upadła, uderzając w bandę i doznając wstrząśnienia mózgu – w efekcie przez kilka miesięcy nie trenowała, a do rywalizacji powróciła w styczniu 2021. W lutym 2021 zdobyła pierwsze punkty Pucharu Kontynentalnego, zajmując 12. lokatę w zawodach w Brotterode. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. Indywidualnie na skoczni dużej zajęła 38. miejsce, a na normalnej odpadła w kwalifikacjach. W drużynie kobiecej była 11., a w mieszanej zajęła 10. pozycję. W marcu 2021 wzięła udział w kwalifikacjach do konkursów indywidualnych Pucharu Świata w Niżnym Tagile i Czajkowskim, nie uzyskując awansu do zawodów głównych. Wystąpiła natomiast w konkursie drużynowym w Czajkowskim, w którym reprezentacja Kanady zajęła 8. miejsce.

W sezonie letnim 2021 zadebiutowała w Letnim Grand Prix. Pierwsze punkty cyklu zdobyła 11 września 2021 w Czajkowskim dzięki zajęciu 22. pozycji. 27 listopada 2021 zadebiutowała w zawodach indywidualnych Pucharu Świata, w konkursie w Niżnym Tagile zajmując 34. miejsce. 5 grudnia 2021 ukończyła zawody cyklu rozgrywane w Lillehammer na 14. lokacie, zdobywając tym samym pierwsze punkty. Została powołana do reprezentacji Kanady na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022. W konkursie indywidualnym została zdyskwalifikowana z powodu niewłaściwej długości nart, zaś w zawodach drużyn mieszanych, startując wraz z Matthew Soukupem, Abigail Strate i Mackenziem Boydem-Clowesem, zdobyła brązowy medal. Wystartowała również na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2022, na których zdobyła brązowy medal w konkursie indywidualnym. W marcu 2022 w Oberhofie zajęła najwyższe w sezonie, 11. miejsce w zawodach Pucharu Świata, a następnie stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego w Whistler, które ukończyła na 3. pozycji. W kwietniu 2022 przeszła operację lewego kolana.

18 marca 2023 roku na treningu przed konkursem Raw Air 2023 na Vikersundbakken ustanowiła rekord świata kobiet wynoszący 222 metry. Następnego dnia podczas zawodów straciła rekord świata na rzecz Emy Klinec, jednak poprawiła swój wynik z poprzedniego dnia, uzyskując 225 metrów, co stanowiło rekord Kanady bez podziału na płeć.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Kanadyjscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Ludzie urodzeni w Calgary
Urodzeni w 2004